Saint-Quentin (Aisne)

Saint-Quentin (Aire-sur-la-Lys), gehucht in de gemeente Aire-sur-la-Lys, Pas-de-Calais